Název Veľký potok má více vodních toků:

 Veľký potok (přítok Bystrice) – pravostranný přítok Bystrice na Slovensku v okrese Čadca
 Veľký potok (přítok Gortvy) – levostranný přítok Gortvy na Slovensku v okrese Rimavská Sobota
 Veľký potok (přítok Hronu) – pravostranný přítok Hronu na Slovensku v okrese Brezno
 Veľký potok (přítok Ipľu) – pravostranný přítok Ipľu na Slovensku v okrese Veľký Krtíš
 Veľký potok (přítok Torysy) – levostranný přítok Torysy na Slovensku v okresech Sabinov a Prešov

Související články 
 Velký potok